Le  est un thème populaire de la science-fiction. Ce sous-genre de fiction souterraine est notamment connu par le roman Voyage au centre de la Terre de Jules Verne paru en 1864, et le nom de plusieurs œuvres pour la plupart inspirées de cette œuvre :

Films 

 Voyage au centre de la Terre est le premier film adapté du roman, réalisé par Henry Levin, et sorti en 1959 ;
 Voyage au centre de la Terre est le pilote d'une série de télévision ;
 Voyage au centre de la terre est une mini-série inspiré du roman, réalisée par George Trumbull Miller, et diffusé en 1999 ;
 Voyage au centre de la Terre est un téléfilm de T.J. Scott sorti en 2008 ;
 Voyage au centre de la Terre est un film adapté du roman, réalisé par Eric Brevig, et sorti en 2008 ;
 Voyage au centre de la Terre (film sorti directement en vidéo, 2008)
 Voyage au centre de la Terre est un mockbuster du film précédent réalisé par Scott Wheeler et Davey Jones ;
 Voyage au centre de la Terre 2 : L'Île mystérieuse est la suite du film de 2008, réalisée par Brad Peyton et sortie en 2012.

Autres 

 Voyage au centre de la Terre est un jeu vidéo inspiré du roman, et sorti en 2003.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre